Niemcy:
 Hesel – dzielnica miasta Meldorf
 Hesel – dzielnica gminy Friedeburg w powiecie Wittmund, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Hesel – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Leer